A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női egyéni sprint versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet a svéd Stina Nilsson nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 q: továbbjutás időeredmény alapján
 CF: célfotó döntött

Selejtező

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Források 

Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon